Sidi Bousber är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Sidi-Kacem och regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Sidi Bousber ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Bousber är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Sidi Bousber ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sidi Bousber. Runt Sidi Bousber är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sidi Redouane,  km nordväst om Sidi Bousber. Trakten runt Sidi Bousber består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen